С момента появления турнира в 2001 году завершилось девять розыгрышей Кубка УЕФА по мини-футболу — главного турнира среди европейских мини-футбольных клубов. Российские клубы принимали участие в каждом из них. Семь раз они доходили до финала и трижды становились обладателями трофея: московское «Динамо» обыграло испанский «Интер Мовистар», называвшийся ранее Бумеранг Интервью в финале розыгрыша 2006/07, екатеринбургский «ВИЗ-Синара» выиграл у  испанского «Эль-Посо» в финале розыгрыша 2007/08, «Газпром-Югра» выиграла также у Интера Мовистара в 2015/2016. Помимо этих двух клубов Россию в турнире представляли московский «Спартак» и «Норильский никель».

Российские участники и их результаты по сезонам

Сезон 2001/2002 
Российский участник: «Спартак» Москва (чемпион России сезона 2000/01)

Первый отборочный раунд

Группа 4 
 Хожув, 6—8 ноября 2001

Сезон 2002/2003 
Российский участник: «Норильский никель» Норильск (чемпион России сезона 2001/02)

Первый отборочный раунд

Группа 3 
 Тбилиси, 6—10 октября 2002

Второй отборочный раунд

Группа A 
 Шарлеруа, 18—21 марта 2003

Из-за выхода на площадку дисквалифицированного Ороля «Бумеранг Интервью» засчитано техническое поражение.

Сезон 2003/2004 
Российский участник: «Динамо» Москва (чемпион России сезона 2002/03)

Первый отборочный раунд

Группа 7 
 Лития, 9—12 октября 2003

Из-за выхода на площадку незаявленного Пеле Джуниора «Динамо» засчитано техническое поражение.

Сезон 2004/2005 
Российский участник: «Динамо» Москва (чемпион России сезона 2003/04)

Первый отборочный раунд

Группа 6 
 Краков, 5—8 октября 2004

Второй отборочный раунд

Группа B 
 Москва, 19—22 марта 2005

Финал 

«Динамо» уступило по сумме двух матчей со счётом 9:10

Сезон 2005/2006 
Российский участник: «Динамо» Москва (чемпион России сезона 2004/05)

Первый отборочный раунд

Группа 2 
 Хрудим, 10—13 октября 2005

Второй отборочный раунд

Группа B 
 Белград, 28 января — 1 февраля 2006

Полуфинал 

«Динамо» победило по сумме двух матчей со счётом 8:2

Финал 

«Динамо» уступило по сумме двух матчей со счётом 7:9

Сезон 2006/2007 
Российский участник: «Динамо» Москва (чемпион России сезона 2005/06)

Элитный раунд

Группа B 
 Москва, 4—7 декабря 2006

Финал Четырёх 
 Мурсия, 26—28 апреля 2007

Полуфинал

Финал

Сезон 2007/2008 
Победа «Динамо» в предыдущем розыгрыше позволила России предоставить двух участников. 
Российские участники: «Динамо» Москва (чемпион России сезона 2006/07 и действующий обладатель Кубка УЕФА по мини-футболу) и «ВИЗ-Синара» Екатеринбург (вице-чемпион России сезона 2006/07)

Элитный раунд

Группа B 
 Падуя, 18—21 октября 2007

Группа D 
 Екатеринбург, 14—17 октября 2007

Финал Четырёх 
 Москва, 25-27 апреля 2008

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Сезон 2008/2009 
Победа «ВИЗ-Синары» в предыдущем розыгрыше позволила России предоставить двух участников. 
Российские участники: «ВИЗ-Синара» Екатеринбург (действующий обладатель Кубка УЕФА по мини-футболу) и «Динамо-Ямал» Москва (чемпион России сезона 2007/08)

Элитный раунд

Группа A 
 Екатеринбург, 11—14 ноября 2008

Группа C 
 Загреб, 8—11 ноября 2008

Финал Четырёх 
 Екатеринбург, 23—26 апреля 2009

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Сезон 2009/2010 
Российский участник: «ВИЗ-Синара» Екатеринбург (чемпион России сезона 2008/09)

Элитный раунд

Группа B 
 Лиссабон, 19—22 ноября 2009

«ВИЗ-Синара» уступил «Бенфике» путёвку в Финал Четырёх по количеству забитых в группе мячей.

Сезон 2010/2011 
Российский участник: «ВИЗ-Синара» Екатеринбург (чемпион России сезона 2009/10)

Элитный раунд

Группа B 
 Екатеринбург, 22—25 ноября 2010

Сезон 2011/2012 
Российский участник: «Динамо» Москва (чемпион России сезона 2010/11)

Основной раунд

Группа 1 
 Лития, 29 сентября — 2 октября 2011

Из-за выхода на площадку дисквалифицированного Винисиуса «Динамо» засчитано техническое поражение.

Элитный раунд

Группа A 
 Москва, 17—20 ноября 2011

Сезон 2011/2012 
Российский участник: «Динамо» Москва (чемпион России сезона 2011/12)

Элитный раунд

Ссылки 
 Страница соревнования на сайте UEFA
 Сайт Ассоциации мини-футбола России

Кубок УЕФА по мини-футболу
Мини-футбол в России